Die Communauté de communes des Terres du Lauragais ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Haute-Garonne in der Region Okzitanien. Sie wurde am 12. Dezember 2016 gegründet und umfasst 58 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Villefranche-de-Lauragais.

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen
 Communauté de communes Cap Lauragais,
 Communauté de communes Cœur Lauragais und
 Communauté de communes des Coteaux du Lauragais Sud.

Mitgliedsgemeinden

Einzelnachweise 

Terres du Lauragais
Gegründet 2016